Il ButlerCars.com Tennis Classic è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Macon in Stati Uniti d'America.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni

ButlerCars.com Tennis Classic